Paralympiska vinterspelen 1994 var de sjätte paralympiska vinterspelen. De hölls i Lillehammer, Norge. Det var andra gången som paralympiska vinterspelen hölls i Norge. Den officiella paralympiska OS-låten framfördes av A-ha och hette "Shapes That Go Together".

Sporter 
 Alpin skidåkning
 Iskälke
 Kälkhockey
 Nordisk skidsport
 Längdskidåkning
 Skidskytte

Medaljställning

Källor

Externa länkar

Internationella parlympiska kommittén
Evenemanget i SVT:s öppna arkiv